Сортува́льна ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Сортувальна вулиця — вулиця у місті Донецьк.
 Сортувальна вулиця — вулиця у місті Київ.
 Сортувальна вулиця — вулиця у місті Львів.
 У місті Одеса:
 1-а Сортувальна вулиця;
 2-а Сортувальна вулиця.
 Сортувальна вулиця — вулиця у місті Полтава.
 Сортувальна вулиця — вулиця у місті Харків.
 Сортувальна вулиця — вулиця у місті Чернівці.

Вулиці